Thiel-sur-Acolin
 Adam Thiel
 Andrzej Thiel
 Jakub van Thiel
 Kazimierz Thiel
 Peter Thiel – amerykański przedsiębiorca, twórca PayPal
 Stanisław Łucjan Thiel, ps.: "Przemysław", "Stanisław Dąbrowski"
 Dystrofia Thiela-Behnkego